Иван Николов Татарчев е български юрист, главен прокурор на България от 1992 до 1999 година.

Биография 
Иван Татарчев е роден на 29 август 1930 година в София. Неговият дядо Михаил Татарчев е брат на Христо Татарчев, един от създателите на ВМРО, а чичо му е Асен Татарчев, деец на ММТРО. Другият му дядо Иван Крафти е първият главен прокурор към Върховния административен съд след 1912 година.

През 1952 година Иван Татарчев завършва право в Софийския университет. От 1956 до 1961 година работи като адвокат в Малко Търново, Разлог и Разград. От 1958 година до 1961 година е лишен от право да упражнява професията си по политически причини. През това време работи като каменоделец 5 години, след което му се възстановяват правата да практикува.

През периода от 1966 година до 1990 година е адвокат в София. Реабилитиран е като репресиран от комунистическата власт. С указ на президента от 19 февруари 1992 година до 19 февруари 1999 година Иван Татарчев заема длъжността главен прокурор на България.

Иван Татарчев е сменен от Никола Филчев на поста Главен прокурор на Република България.

Убеждения 
Иван Татарчев се представя като потомствен патриот и националист. По думите му неговият чичо е осъден на смърт през 1945 г. в Скопие като „великобългарски шовинист“ и той се превръща в негова „пътеводна звезда“.

Родословие

Източници 

 В-к „Стандарт“ от 8 март 2001 г.

Бележки 

Главни прокурори на България
Български политици след 1989
Български политици от Македония
Български юристи от Македония
Дейци на ВМРО-СМД и ВМРО-БНД
Български националисти
Репресирани от комунистическия режим в България
Починали в София
Родени в София
Иван